Ни́жняя Шо́ткуса — деревня в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского района Ленинградской области.

История 
Упоминается на карте Новгородского наместничества 1792 года А. М. Вильбрехта, как деревня Шоткуса.

Деревня Нижние Шоткусы из 38 крестьянских дворов обозначена на карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года.

ШОТУКСА ЖИЛАЯ (ШОТУКСА НИЖНЯЯ) — деревня при озере Шотуксе, число дворов — 35, число жителей: 89 м. п., 97 ж. п.; Часовня православная. Волостное правление. Кузница. (1879 год) 

Сборник Центрального статистического комитета описывал её так:

ШОТКУСА (КАРСАКОВСКАЯ) — деревня бывшая владельческая при речке Шоткусе, дворов — 15, жителей — 78; 2 лавки, 2 постоялых двора.
(1885 год)

Деревня относилась к Горской волости Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

НИЖНЯЯ-ШОТКУСА — деревня при реке Шоткусе, население крестьянское: домов — 54, семей — 51, мужчин — 115, женщин — 133, всего — 248; некрестьянское:  нет; лошадей — 38, коров — 67, прочего — 15, школа. (1905 год) 

В конце XIX — начале XX века деревня административно относилась к Заостровской волости 1-го стана Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

Деревня принадлежала помещице Е. М. Шепелевой, а также вдове полковника Анне Семёновне и её малолетнему сыну Семёну Николаевичу Корсаковым.

С 1917 по 1919 год деревня входила в состав Шоткусского сельсовета Заостровской волости Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

С 1919 года, в составе Нижне-Шоткусского сельсовета.

С 1920 года, вновь в составе Шоткусского сельсовета.

С 1922 года, в составе Ленинградской губернии

С февраля 1927 года, в составе Луначарской волости. С августа 1927 года, в составе Лодейнопольского района. В 1927 году население деревни составляло 257 человек.

С 1928 года, в составе Сермакского сельсовета Пашского района.

По данным 1933 года деревня Нижняя Шоткуса входила в состав Сермакского сельсовета Пашского района.

С 1954 года, в составе Доможировского сельсовета.

С 1955 года, в составе Новоладожского района. 

В 1958 году население деревни составляло 9 человек.

С 1963 года, в составе Волховского района.

По данным 1966 и 1973 годов деревня называлась Шоткуса и также находилась в составе Доможировского сельсовета Волховского района.

В октябре 1974 года Доможировский сельсовет был передан в состав Лодейнопольского района.

По данным 1990 и 1997 годов деревня в составе Доможировского сельсовета Лодейнопольского района не значилась.

В конце 1990-х годов деревня была перестроена по проекту датского архитектора. 

В 2002 году в деревне Нижняя Шоткуса Доможировской волости проживали 55 человек (русские — 85 %).

С 1 января 2006 года, в составе Вахновакарского сельского поселения.

В 2007 году в деревне Нижняя Шоткуса Вахновокарского СП проживали 62 человека, в 2010 году — 42.

С 2012 года, в составе Доможировского сельского поселения.

В 2014 году в деревне Нижняя Шоткуса Доможировского СП проживали 58 человек.

География 
Деревня расположена в западной части района на федеральной автодороге  () «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск).

Деревня находится на левом берегу реки Шоткуса в месте впадения в неё реки Салмакса. 

Расстояние до административного центра поселения — 8,5 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Оять-Волховстроевский — 13 км.

Демография

Инфраструктура 
Особенность деревни в том, что «датские» дома, которых здесь 25, выкрашены в чёрный цвет. Постройки двухэтажные с высокой крышей. Дома расположены в виде двух треугольников.

В деревне зарегистрированы 20 частных домохозяйств.

Примечания 

Населённые пункты Лодейнопольского района